Ulica Nadbrzeżna – powieść Johna Steinbecka
 Ulica Nadbrzeżna – film z 1982, ekranizacja powieści